

Полянське — село, Алтайський район, Східноказахстанська область

Полянське — присілок, Можгинський район, Удмуртія
 Полянське — село, Сосновський район, Нижньогородська область